AUM peut faire référence à :
  ;
 AdopteUnMec, un site web de rencontre;
 Assets under management, acronyme anglais d'Actifs sous gestion dans le monde de l'investissement.

Aum peut faire référence à :
 Aum (ou Om̐), une syllabe sacrée en sanskrit ;
 Aum Shinrikyō, une secte japonaise fondée en 1984 par Shōkō Asahara ;
 AUM, groupe de death metal français, originaire de Paris, formé en 2011.